Biografies:
 Prenom:
 Feliu de Girona (diaca), sant venerat a l'Església catòlica diaca del bisbe de Girona Sant Narcís
 Feliu de Girona (màrtir), màrtir gironí mort durant l'última persecució cristiana de Dioclecià
 Joan d'Atarés, Voto i Feliu de la Penya
 Feliu de Sevilla (Híspalis, sIII - c304), diaca de Sevilla, mort com a màrtir
 Feliu Elies i Bracons (Barcelona, 1878 - 1948), il·lustrador, caricaturista, pintor i crític d'art
 Feliu Ferrer i Galzeran (Móra d'Ebre, 1843 - 1912), escultor català
 Feliu Formosa i Torres (Sabadell, 1934), poeta, traductor i home de teatre català
 Feliu de Marimon i de Tort (Barcelona, 1636 - Madrid, 1721), marquès de Cerdanyola i del castell de Sant Marçal
 Feliu Matamala i Teixidor (Amer, 1912 - Girona, 2009), llibreter i activista cultural català
 Feliu Monné i Batallé (Olesa de Montserrat, 1864 - Esparreguera, 1935), músic i compositor 
 Feliu Noguera i Casabosch (Gràcia, 1863 - Barcelona, 1933) metge que, dins el moviment 
 Feliu Ventura (Xàtiva, 1976), cantautor valencià i professor de llengua catalana
 Primer cognom:
 Antoni Feliu i Codina (Barcelona, 1846 - 1917), periodista i polític català
 Antonieta Feliu i Miró política manresana activa a la capital del Bages durant la república i la guerra civil
 Carme Feliu Álvarez de Sotomayor (1968), política mallorquina
 Domènec Feliu de Móra i d'Areny (Barcelona, 1731 - 1791), regidor perpetu de la ciutat de Barcelona
 Francesc de Paula Roqué i Feliu, advocat i polític català del segle XIX
 Jacint Feliu Domènech i Sastre (Barcelona, 1802 – 1863), polític, financer i advocat
 Joan Feliu, compositor, guitarra elèctrica i acústica, membre del grup Vacabou
 Jordi Feliu, diversos personatges
 Josep Feliu i Codina (Barcelona, 1854-97), dramaturg i llibretista de sarsueles
 Juan Feliu Rodríguez de la Encina (Benissa, 1833 - València, 1908), polític valencià
 Manuel Feliu de Lemus (Barcelona, 1865 - París, 1922), dibuixant i pintor català emmarcat dins del realisme anecdòtic
 Maria Àngels Feliu Bassols (Olot, 1958), farmacèutica coneguda per haver estat segrestada durant 492 dies
 Nadal Feliu (Alcúdia, 1623 - Palma, 1681), prevere i escriptor mallorquí
 Narcís Feliu de la Penya (Barcelona, ? - 1710), cronista, advocat, economista, publicista i membre de l'orde de Santiago
 Núria Feliu i Mestres (Barcelona, 1941), cantant i actriu catalana
 Pere Feliu Perelló (Palma ? — Palma, 1861), poeta i polític mallorquí
 Vicente Feliú (L'Havana, 1947), cantant, guitarrista i cantautor cubà
 Topònims:
 Can Feliu (Bigues), masia del poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Feliu de Merolà, Pineda de Mar (Maresme, Catalunya)
 Can Feliu (Navès), masia de Navès (Solsonès)
 Collet dels Pins del Feliu, collada de Monistrol de Calders (Moianès)
 Llau de Sant Feliu, llau de la Torre de Cabdella
 Pic Marcos Feliu, muntanya entre Aragó i França
 Pins del Feliu, de Monistrol de Calders (Moianès)
 Serrat del Feliu serra de Monistrol de Calders
 Torrent de Can Feliu, diversos topònims